Захарцево — название нескольких населённых пунктов:
 Захарцево — деревня в Савинском районе Ивановской области.
 Захарцево — деревня в Куньинском районе Псковской области.
 Захарцево — деревня в Даниловском районе Ярославской области.